Health (englisch für „Gesundheit“) steht für:

 Health (Apple), mobile App, die gesundheitsrelevante Daten sammelt
 Health (Rockband), US-amerikanische Rockband (ab 2005)

Siehe auch: